Sénéchas é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Gard. Estende-se por uma área de 14,86 km².

Demografia 

Comunas de Gard